Фю́рнберг () — немецкая фамилия:
 Фюрнберг, Луи (1909—1957) — чешский немецкий писатель и поэт
 Фюрнберг, Фридль (1902—1978) — австрийский политик